Tulok András (?) fényképész
Tulok András (1950) fotóművész, Az MTI illusztrációs rovat reklámfényképésze, fotóművész, előző felmenő ági rokona 
Tulok András (1975-) Flashback Photo Studio - fényképész, fotóművész előző fia